Клеме́нтьев — русская фамилия; женская форма .
 Клементьевы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Клементьев, Александр Николаевич (1852—1920) — российский архитектор, гражданский инженер.
 Клементьев, Андрей (род. 1973) — латвийский политик.
 Клементьев, Антон Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 
 Клементьев, Владимир Алексеевич (род. 1956) — футболист.
 Клементьев, Евгений Иванович (1938—2017) — российский этнограф, этносоциолог.
 Клементьев, Ефимий Ильич (род. 1963) — латвийский гребец-каноист, тренер, политик.
 
 Клементьев, Лев Михайлович (1868—1910) — певец.
 
 Клементьев, Фёдор Клементьевич (в монашестве Феофилакт; 1870—1923) — деятель обновленчества, до 1922 года — епископ РПЦ, епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.
 Клементьев, Христофор Гаврилович (в монашестве Хрисанф; 1862—1931) — епископ РПЦ, епископ Соликамский, викарий Пермской епархии.



См. также 
 Клементьефф, Пом
 Климентьев
 Гора Клементьева — гора в Крыму, близ Коктебеля, колыбель советского планеризма.

Примечания